Vörös-tó, Magyarország, Aggteleki Nemzeti Park
Vörös-tó, Bolívia, Potosí megye
Vörös-tó, Chile, Arica y Parinacota régió
Vörös-tó, Horvátország, Split-Dalmácia megye
Vörös-tó, Oroszország, Novgorodi terület

Hasonló
Vöröstó, település Magyarországon, Veszprém megyében, a Veszprémi járásban